Djerma bezeichnet:

 eine Ethnie in Westafrika, siehe Zarma
 Djerma (Algerien), eine Stadt im Nordwesten von Algerien